Sagan om den snarkade Törnrosa och 14 andra älskade sagor (även enbart Sagan om) är en svensk barnserie från 1998 som visats som repris på TV4 2002. Serien är baserad på Bröderna Grimms klassiska sagor, men berättas i en något annorlunda version med inslag  av vuxenskämt. Regisserad av Fredde Granberg som även skrivit manus tillsammans med Johan Petersson. Serien gavs ut på DVD 2003.

Medverkande

Sagorna i serien 
Sagan om:
Den snarkande Törnrosa – visad 2002
Fiskaren och mannen i våtdräkt – visad 2002
Hasse och Greta – visad 2002
Guldlock och de tre bröderna Björn – visad 2002
Askungen och styvsyrrorna – visad 2002 och 2006
Pojken och jätten Sven – visad 2002
3 små smutsgrisar – visad 2002
Mästerkatten i högklackat – visad 2002
Snövit och de sju lagerarbetarna – visad 2002
Den elaka Påmperripåssa (Den elaka och felstavade påmperripåssa på DVD:n) – visad 2002 och 2006
Rödluvan och Bert-Åke Varg – visad 2002 och 2006
Kung Trastskägg och tonårsprinsessan (Kung Trastskägg och tonårsprinsessan på DVD:n) – visad 2002 och 2006
Discokungens nya kläder – visad 2002 och 2006
Den finska anden i flaskan – visad 2002 och 2006

Källor 

Svenska barnprogram på TV
TV-program i TV4